RMY steht für:
 Flughafen Mariposa-Yosemite  (IATA-Code), Flughafen von Mariposa, Kalifornien

rmy steht für:
 Vlax-Romani (ISO-639-3-Code), Dialekt von Romani, der Sprache der Roma

Abkürzung